Desclaux ist der Name folgender Personen:

 Francis Desclaux (1926–1981), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean Desclaux (1922–2006), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jeanne-Marie Desclaux (1754–1831), französische Ordensschwester
 Joseph Desclaux (1912–1988), französischer Rugby-Union-Spieler
 Théophile Victor Desclaux (1808–1884), französischer Graveur